Poemário de Carlos Quiroga. O livro composto de 113 páginas, combina poesia, narrativa, drama, diário e fotogramário e foi publicado em parceria pela editora galega Laiovento e a portuguesa Quasi em Novembro de 2002

Ligações externas 
Notícia do lançamento

Livros infantojuvenis